Ramon Roig i Ferré (la Riba, 1849 - Barcelona 1923), autor teatral.
 Ramon Roig Masvidal (Barcelona, 1851 - 1945) darrer supervivent dels voluntaris catalans a la Guerra de Cuba de 1869 i president de l'associació que els aplegava.
 Ramon Roig Segarra (Orpesa, 1963 - Barcelona, 2016), pintor.